Günter Wirth ist der Name folgender Personen:

* Günter Wirth (Publizist) (1929–2009), deutscher Hochschullehrer für Kirchengeschichte, Publizist und Funktionär der CDU der DDR
 Günter Wirth (Galerist) (* 1932), deutscher Maler, Grafiker und Galerist
 Günter Wirth (Politiker) (* 1940), deutscher Politiker (SPD)
 Günter Wirth (Fußballspieler) (* 1941), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Günther Wirth